Calamothespis är ett släkte av bönsyrsor. Calamothespis ingår i familjen Toxoderidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bönsyrsor
Calamothespis